Grant Township può riferirsi a diversi toponimi degli Stati Uniti d'America:

Arkansas 
Grant Township (Johnson County)

Illinois 
Grant Township (Lake County)
Grant Township (Vermilion County)

Indiana 
Grant Township (Benton County)
Grant Township (DeKalb County)
Grant Township (Greene County)
Grant Township (Newton County)

Iowa 
Grant Township (Adams County)
Grant Township (Boone County)
Grant Township (Buena Vista County)
Grant Township (Carroll County)
Grant Township (Cass County)
Grant Township (Cerro Gordo County)
Grant Township (Clinton County)
Grant Township (Dallas County)
Grant Township (Franklin County)
Grant Township (Greene County)
Grant Township (Grundy County)
Grant Township (Guthrie County)
Grant Township (Hardin County)
Grant Township (Ida County)
Grant Township (Kossuth County)
Grant Township (Linn County)
Grant Township (Lyon County)
Grant Township (Monona County)
Grant Township (Montgomery County)
Grant Township (O'Brien County)
Grant Township (Page County)
Grant Township (Plymouth County)
Grant Township (Pocahontas County)
Grant Township (Poweshiek County)
Grant Township (Ringgold County)
Grant Township (Sioux County)
Grant Township (Story County)
Grant Township (Tama County)
Grant Township (Taylor County)
Grant Township (Union County)
Grant Township (Winnebago County)
Grant Township (Woodbury County)
Grant Township (Wright County)

Kansas 
Grant Township (Barton County)
Grant Township (Clay County)
Grant Township (Cloud County)
Grant Township (Cowley County)
Grant Township (Crawford County)
Grant Township (Decatur County)
Grant Township (Dickinson County)
Grant Township (Douglas County)
Grant Township (Jackson County)
Grant Township (Jewell County)
Grant Township (Lincoln County)
Grant Township (Marion County)
Grant Township (Neosho County)
Grant Township (Osage County)
Grant Township (Osborne County)
Grant Township (Ottawa County)
Grant Township (Pawnee County)
Grant Township (Pottawatomie County)
Grant Township (Reno County)
Grant Township (Republic County)
Grant Township (Riley County)
Grant Township (Russell County)
Grant Township (Sedgwick County)
Grant Township (Sherman County)
Grant Township (Washington County)

Michigan 
Grant Township (Cheboygan County)
Grant Township (Clare County)
Grant Township (Grand Traverse County)
Grant Township (Huron County)
Grant Township (Iosco County)
Grant Township (Keweenaw County)
Grant Township (Mason County)
Grant Township (Mecosta County)
Grant Township (Newaygo County)
Grant Township (Oceana County)
Grant Township (St. Clair County)

Missouri 
Grant Township (Caldwell County)
Grant Township (Clark County)
Grant Township (Dade County)
Grant Township (Dallas County)
Grant Township (DeKalb County)
Grant Township (Harrison County)
Grant Township (Nodaway County)
Grant Township (Putnam County)
Grant Township (Stone County)
Grant Township (Webster County)

Nebraska 
Grant Township (Antelope County)
Grant Township (Buffalo County)
Grant Township (Cuming County)
Grant Township (Custer County)
Grant Township (Gage County)
Grant Township (Kearney County)

North Carolina 
Grant Township (Randolph County)

North Dakota 
Grant Township (Richland County)

Pennsylvania 
Grant Township (Indiana County)

South Dakota 
Grant Township (Beadle County)
Grant Township (Lincoln County)
Grant Township (McCook County)
Grant Township (Roberts County)